Роло́н () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ролон, Зенон (1856—1902) — аргентинский музыкант и композитор.
 Ролон, Леонардо (род. 1995) — аргентинский футболист, защитник клуба «Велес Сарсфилд».
 Ролон, Луис (род. 1968) — пуэрто-риканский боксёр.
 Ролон, Макси (1995—2022) — аргентинский футболист, нападающий.
 Ролон, Раймундо (1903—1981) — президент Парагвая.
 Ролон Алькарас, Хосе Паулино (1881—1945) — мексиканский композитор и дирижёр.
 Ролон, Эстебан (род. 1995) — аргентинский футболист.
 См. также 
 Роллон